Milica lahko pomeni:

Milica - žensko osebno ime
milica - oboroženo ljudstvo
milica - policija v socialističnih državah